Vodenjak (zviježđe), zviježđe
 Vodenjak (znak), astrološki znak
 Vodenjaci, rod vodozemaca
 Glavočić vodenjak, Knipowitschia panizzae, riba iz porodice glavoča
 Vodenjak (mitologija), mitološko biće
 Vodenjak (anatomija) 

Hrvatski otoci:
 Vodenjak (Kornat), otok u Kornatima
 Prduša Mala (Vodenjak), u Kornatima
 Vodenjak (Ist), otok kod Ista

Vidi još
 Aquarius (razdvojba)